Населення Північної Македонії
 Історія Македонії